Die II divisioona 1971 war die 34. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die zweite unter der Bezeichnung II divisioona.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in drei regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die drei Gruppensieger spielten mit dem Elften der Mestaruussarja in einer Play-off-Runde zwei  Startplätze für die Mestaruussarja 1972 aus. Aus den drei Gruppen stiegen jeweils die letzten drei Vereine ab.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Ost

Gruppe West

Gruppe Nord

Play-offs 
Die drei Gruppensieger der II divisioona, sowie Tampereen Pallo-Veikot als Elfter der Mestaruussarja ermittelten zwei Startplätze für die Saison 1972. Gespielt wurde vom 3. bis 24. Oktober 1971.

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1971
1971